Spieldauer steht für:
 Spieldauer (Musik), zeitliche Ausdehnung eines Musikstücks
 Filmlänge, zeitliche Ausdehnung eines Films

Siehe auch:
 Spielzeit